Норбер (Норберт) Роэттир (, 1665/1666,  (?) — , ) — английский и французский медальер и резчик монетных штемпелей, сын медальера и резчика монетных штемпелей Джона Роэттира, отец гравёра и ювелира .

Биография 
Родился в 1665 или 1666 году, вероятно, в Антверпене. С 1684 года был помощником отца, работавшего главным гравёром Лондонского монетного двора, в 1690 году официально назначен помощником гравёра.

Примерно в 1695 году покинул Англию и переехал во Францию, в Сен-Жермен-ан-Ле, где находилась резиденция свергнутого короля Якова II. Изготовил несколько медалей для семьи Стюартов и их сторонников, а также монеты претендентов на английский и шотландский престолы: английские — Якова II и шотландские — Якова VIII, и был назначен гравёром монетного двора претендентов.

В 1704 году назначен генеральным гравёром монет Франции, сменив на этом посту своего дядю Жозефа Роэттира, умершего годом ранее. В 1727 году на этом посту его сменил кузен Жозеф-Шарль Роэттир.

Примечания

Литература 
 
 Advielle V. Revue de l'art français ancien et moderne, tome 4, Paris: F. de Nobele, 1888. p. 187-188

Медальеры Франции
Резчики монетных штемпелей